Oqaban Hindukush é um time de futebol no Afeganistão. Eles jogam no Campeonato Afegão. Foi fundado em agosto de 2012 pela criação da Afghan Premier League e seus jogadores foram escolhidos através de um show de elenco chamado Maidan-E-Sabz (Green Field). Eles representam a região central do Afeganistão. Na 3 ª temporada da Premier League afegã e foram derrotados no tempo extra para Shaheen Asmayee FC 3–2.

Clubes de futebol do Afeganistão